

Sigle 
 Specialità tradizionale garantita – un marchio di origine introdotto dalla comunità europea

Codici 
 STG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saint George Island (Alaska) (Stati Uniti)